Die Liste der Naturdenkmale in Kirchzarten nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegenden Gemeinde Kirchzarten. In Kirchzarten gibt es insgesamt 76 als Naturdenkmal geschützte Objekte, keines ist ein flächenhaftes Naturdenkmal (FND), alle sind Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Einzelgebilde (END)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: END

Naturdenkmale
Kirchzarten